Стеван Миња (Велики Бечкерек, 26. септембар 1926 — Београд 8. април 1999) био је српски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1956. || Потрага || 
|-
| 1958. || Госпођа министарка || Риста Тодоровић „Никарагва“
|-
| 1958. || Април и детективи (ТВ) ||
|-
| 1959. || Карташи (ТВ) || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || Берберин
|-
| 1962. || Три приче о Џефу Питерсу (ТВ) || 
|-
| 1964. || Марш на Дрину || Пролазник
|-
| 1965. || Бродолом младог Томаса (ТВ) ||
|-
| 1966. || Штићеник || Портир
|-
| 1967. || Сумњиво лице (ТВ) || 
|-
| 1967. || Будућност света (ТВ) || 
|-
| 1967. || Лопови, таленти и обожаваоци (ТВ) || 
|-
| 1967. || Волите се људи (серија) || 
|-
| 1967. || Парничари (серија) || 
|-
| 1968. || Не играј се љубављу (ТВ) || 
|-
| 1968. || Све ће то народ позлатити (ТВ) || 
|-
| 1969. || Баксуз (серија) || 
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || Млекче „Мало ђубре“
|-
| 1969. || Сачулатац (серија) || Биџа
|-
| 1969. || Баксуз (мини-серија) || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Србија на Истоку (ТВ)  || 
|-
| 1970. || Гастронаути (кратак филм) ||
|-
| 1970. || Ђидо (ТВ) || Радослав
|-
| 1970. || Сирома сам ал’ сам бесан || 
|-
| 1970. || Десет заповести (серија) || 
|-
| 1971. || Сладак живот на српски начин ||
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља (мини-серија) || Газда Срета
|-
| 1972. || Мајстори (серија) || Ђока Пајсер
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата (ТВ) || 
|-
| 1974. || Брак, свеска друга (ТВ) || 
|-
| 1974. || Против Кинга || Месар 
|-
| 1974. || Позориште у кући 2 (серија) || Пословни партнер
|-
| 1974. || Отписани || Жандар 
|-
| 1974-1975. || Отписани || Стражар Лаза
|-
| 1976. || Чувар плаже у зимском периоду || Љубичин ујак
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Штеф 
|-
| 1978. || Повратак отпсианих (серија) || Пуковник Аљоша Ивановић Белоногов
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића (серија) || Газда Дишко
|-
| 1980. || Врућ ветар (серија) || Газда Сима 
|-
| 1981. || Приче преко пуне линије (серија) || Шеф ресторана 
|-
| 1982. || Поп Ћира и поп Спира (мини-серија)|| Нова
|-
| 1982. || Докторка на селу (серија) || Директор Дома здравља
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) || 
|-
| 1984. || Дивља патка (ТВ) || 
|-
| 1984. || Андрић и Гоја (ТВ) || Власник кафане 
|-
| 1985. || Дебели и мршави || 
|-
| 1987. || Бољи живот (серија) || Курчубићев пријатељ 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1991. || Кабуто || Салим 
|-
| 1994. || Срећни људи (серија) || Кувар
|-
| 1995-1996. || Срећни људи 2 (серија) || Кувар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 1999.
Глумци из Зрењанина
Српски глумци
Југословенски глумци